Stadlmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Kucsko-Stadlmayer (* 1955), österreichische Rechtswissenschaftlerin und Richterin
 Viktoria Stadlmayer (1917–2004), österreichische Beamtin

Siehe auch:
 Stadelmayer
 Stadlmayr
 Stadelmaier
 Stadlmair
 Stadlmeier